Сольвейг Доммартин (,  — ) — франко-немецкая актриса и кинорежиссёр.

Карьера 
Актёрская карьера Доммартин началась на театральной сцене, а в кино она дебютировала в 1987 году в картине Вима Вендерса «Небо над Берлином». В фильме она сыграла цирковую акробатку Марион, в которую влюбляется ангел Дамиэль. Все трюки в фильме Сольвейг исполнила без дублёра. В 80-е годы она в сотрудничестве с Вендерсом написала роман «Until the End of the World», легший в основу одноимённого фильма (в русском варианте «Когда наступит конец света»), в котором Доммартин сыграла одну из ролей. Доммартин ещё пять раз появилась на большом экране, в том числе в картине «Так далеко, так близко!», продолжении фильма «Небо над Берлином». В фильме «Узник Санкт-Петербурга» (англ. «The Prisoner of St. Petersburg») 1990 года, осовремененной версии «Преступления и наказания», Доммартин исполнила роль Сони, образ, аналогичный Сонечке Мармеладовой из романа.

Позднее Сольвейг Доммартин занималась режиссурой.

Личная жизнь
С 1986 по 1993 год Сольвейг Доммартин жила с Вимом Вендерсом.

В 1994 году у неё родилась дочь Венера (Vénus Antraygues Dommartin).

Сольвейг Доммартин умерла от инфаркта в 2007 году в возрасте 45 лет.

Интересные факты
По свидетельству Сольвейг Доммартин, внутренние монологи главной героини фильма «Небо над Берлином» отчасти были импровизацией, рождённой при озвучивании фильма, включавшей её личные мысли и фразы из книги Петера Хандке (одного из авторов сценария к фильму) «Le poids du monde» (фр. «Тяжесть мира»), которые показались Сольвейг Доммартин важными. Книгу попросил её прочесть сам Вендерс.

Книга c названием «Until the End of the World» на обложке показывается в одной из сцен фильма «Небо над Берлином».

Фильмография
Актриса:
Небо над Берлином / Крылья желания (Wings of Desire) (1987), Марион
Узник Санкт-Петербурга (The Prisoner of St. Petersburg) (1990), Джин-"Соня"
Нет ни страха, ни смерти (No Fear, No Die) (1990), Тони
Когда наступит конец света (Until the End of the World) (1991), Клэр Турнёр
Так далеко, так близко (Faraway, So Close!) (1993), Марион
Бессонница (J'ai pas sommeil / I Can't Sleep) (1994)

Редактор:
Токио-га (1985) (документальный фильм Вима Вендерса)

Сценарист:
Когда наступит конец света (Until the End of the World) (1991)

Режиссёр:
Хватило бы и моста (Il suffirait d'un pont) (1998)

Примечания

Ссылки
 
 Фильм "Узник Санкт-Петербурга" на Youtube (на английском, русском языках)

Умершие от инфаркта миокарда